barbarzyńca
 Barbarzyńcy – film z 2022
 Barbarzyńcy – dramat Maksyma Gorkiego